Marie van Edinburgh (1875-1935), kleindochter van Victoria van het Verenigd Koninkrijk, als echtgenote van koning Ferdinand I van Roemenië, koningin van Roemenië.
 Marie van Roemenië (1900-1961), haar dochter